Галлей — фамилия. Известные носители:
 
 Галлей, Робер (1921—2012) — французский государственный деятель.
 Галлей, Эдмунд (1656—1742) — английский Королевский астроном, геофизик, математик, метеоролог, физик и демограф.
 
Топонимы:
 Галлей  — кратер на видимой стороне Луны.